Municipio de Mountain puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mountain (condado de Cleburne, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleburne.
 Municipio de Mountain (condado de Faulkner, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner.
 Municipio de Mountain (condado de Franklin, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Mountain (condado de Howard, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Mountain (condado de Logan, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Mountain (condado de Pike, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Mountain (condado de Polk, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Mountain (condado de Scott, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Mountain (condado de Van Buren, Arkansas), un municipio ubicado en el condado.
 Municipio de Mountain (condado de Yell, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Mountain (condado de Jackson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Mountain (condado de Saline, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Mountain (condado de Barry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.
 Municipio de Mountain (condado de McDonald, Misuri), un municipio ubicado en el condado de McDonald.